Val 1980 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1980
Presidentvalet i USA 1980
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1980